A Autoestrada A4 (também conhecida como Serenissima) é uma autoestrada no norte da Itália que conecta Turim a Sistiana, passando por Milão e Veneza. De Sistiana se pode chegar a Trieste através da estrada SS 202, conectada à A4 pela RA13. 

Devido à grande quantidade de companhias que administram diferentes partes da autoestrada, é comumente dividida em cinco trechos: Turim - Milão, Milão - Brescia, Brescia - Pádua, Pádua - Veneza e Veneza - Trieste.

História

O primeiro segmento da atual autoestrada A4 foi aquele que conectava Milão a Bérgamo, realizado pela Società Bergamasca Autovie e inaugurado em 24 de setembro de 1927. Este trecho foi prolongado até Brescia, em 1931. Já a parte entre Turim e Milão teve suas obras iniciadas pela Società Anonima Autostrada Torino-Milano em abril de 1930, sendo inaugurado em 25 de outubro de 1932. O trecho Brescia - Pádua foi aberto em 10 de fevereiro de 1962.

O segmento entre Veneza e Pádua foi inaugurado em 15 de outubro de 1933, enquanto que o trecho entre Veneza, Sistiana e Trieste abriu em 22 de fevereiro de 1970. Em 8 de fevereiro de 2009 os dois trechos de autoestrada são conectados com o Passante di Mestre, fazendo com que o antigo traçado, que passava por dentro de Mestre, fosse reclassificado como Autoestrada A57.

Passante di Mestre

O Passante di Mestre é parte da autoestrada A4 e foi aberta ao tráfego em 8 de fevereiro de 2009. O objetivo de sua criação foi a necessidade de reduzir o tráfego de automóveis e caminhões que passavam por Mestre, porção continental de Veneza, para se chegar a outros destinos que não os locais; como Áustria, Eslovênia e outros países da Europa.

Rota

Ver também
 Lista de autoestradas da Itália

Autoestradas da Itália